Wolferts bezeichnet:

 Wolferts (Dipperz), Ortsteil der Gemeinde Dipperz, Landkreis Fulda, Hessen
 Wolferts (Ottobeuren), Ortsteil des Markts Ottobeuren, Landkreis Unterallgäu, Bayern